Iwan Polakow – polityk radziecki.
 Boris Polakow – rosyjski lekarz, członek radzieckiego korpusu kosmonautów.
 Borys Polakow – ukraiński piłkarz.